Сельское поселение Газопроводское — упразднённое в 2017 году муниципальное образование упразднённого Луховицкого муниципального района Московской области.

Административный центр — посёлок Газопроводск.

География 
Расположено в южной части Луховицкого района. На севере граничит с городским поселением Белоомут, сельскими поселениями Астаповским и Фруктовским, на западе — с сельским поселением Гололобовским, а на юго-западе — с сельским поселением Каринским Зарайского района, на юге и востоке — с Рыбновским районом Рязанской области. Площадь территории муниципального образования составляет .

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 30 населённых пунктов:

Власть 
Глава муниципального образования «сельское поселение Газопроводское» Луховицкого муниципального района Московской области — Балахин Игорь Анатольевич.

Число депутатов в представительном органе сельского поселения Газопроводское определено в соответствии с законом Московской области от 30 марта 2005 г. № 96/2005-ОЗ «Об обеспечении реализации отдельных положений Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“» и составляет 10 человек.

Председателем Совета депутатов сельского поселения является Горло Ольга Алексеевна.

«Устав сельского поселения Газопроводское Луховицкого муниципального района Московской области» принят решением Совета депутатов сельского поселения Газопроводское Луховицкого муниципального района № 8/1 от 8 июня 2006 года.

История 
Сельское поселение Газопроводское образовано в 2004 году.

В его состав вошли: из Гавриловского сельского округа — посёлок Газопроводск, село Гавриловское, деревни Мухино и Федоровское; из Алпатьевского сельского округа село Алпатьево, деревни Ганькино, Курово, Орешково и посёлок совхоза «Орешково»; из Григорьевского сельского округа — деревни Волохово, Городище, Калянинское, Лучканцы, Тюнино и село Григорьевское; из Кончаковского сельского округа — деревни Жеребятники, Кончаково, Новокошелево, Павловское, Протасово, Руднево, Старокошелево; из Нижнемасловского сельского округа — деревни Барсуки и Кареево, сёла Долгомостьево и Нижне-Маслово; из Носовского сельского округа — деревни Астапово, Марьина Гора, Матвеевка, Носово-1 и Носово-2.

В 2011 году, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 22.03.2011 № 16-ПГ деревня Орешково и посёлок совхоза «Орешково» были объединены в единый сельский населённый пункт — деревню Орешково — с последующим её преобразованием в посёлок Орешково.

Символика

Флаг 

Утверждён решением Совета депутатов муниципального образования «сельского поселения Газопроводское» Луховицкого района Московской области № 9/4 от 15 июня 2006 года, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 2398.

Описание:

Герб 
Утверждён решением Совета депутатов муниципального образования «сельского поселения Газопроводское» Луховицкого района Московской области от 15 июня 2006 года № 9/3, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 2397.

Описание:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Газопроводское

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Луховицкого района
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году